Het FIM wereldkampioenschap Superbike 2015 was het 28ste seizoen van dit kampioenschap. Het seizoen telde dertien wedstrijden die telkens door middel van twee races worden verreden. De eerste wedstrijd werd op 22 februari op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië verreden. De laatste wedstrijd vond plaats op 18 oktober op het Losail International Circuit in Qatar.

Kalender

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Fabrikanten

Externe link 
 Officiële website